Luuk steht für:

 Luuk, eine philippinische Stadtgemeinde
 Luuk, eine Stadt im Süden Somalias, siehe Luuq

Luuk ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Luuk (* 1940; geb. Dagmar Pioch), deutsche Politikerin (SPD)
 Lilli Luuk (* 1976), estnische Schriftstellerin